Vette più alte in Piemonte

Le vette più alte in Piemonte

Collegamenti esterni 
 
 

Liste di montagne
Montagne del Piemonte